Алуф — еврейская фамилия.

 Алуф, Иехошуа (Волпянский, 1900—1980) — израильский общественный и спортивный деятель.
 Алуф, Исаак Самуилович (1883—1935) — российский и советский невролог.
 Алуф, Мария Александровна (1901—1964) — советский фармаколог.

Также 
 Алуф — офицерское звание в Армии обороны Израиля.